Парламентские выборы в Швеции состоялись 17 сентября 2006 года, на них были избраны 349 депутатов Риксдага. Использовавшаяся избирательная система представляла собой пропорциональное представительство по полуоткрытым спискам  с использованием метода распределения мест Сент-Лагю. 

Выборы 2006 года также известны серией компьютерных взломов и последующими скандалами.

Результаты 
Результаты были опубликованы спустя несколько дней 21 сентября 2006 года шведским избирательным правом (Valmyndigheten). Проголосовать могли 6 892 009 человека. Проголосовало в итоге 5 551 278 человек, учитывая только действительные бюллетень. Явка на выборах составила 82%.

Хоть Социал-демократы и набрали больше всего голосов, однако этого оказалось недостаточно, социал-демократический блок получил 46,2%. В итоге четыре правоцентриские партии объединились в "Альянс за Швецию" с Фредриком Рейнфельдтом в качестве премьер-министра, набрав тем самым 48% голосов.

Примечания

Ссылки 

Выборы в Швеции
Выборы 2006 года